Houtsma ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alwin Houtsma, niederländischer Para-Schwimmer
 Marjolein Houtsma, niederländische Squashspielerin
 Martinus Theodorus Houtsma (1851–1943), niederländischer Orientalist